Cameron Heyward – giocatore di football americano statunitense
 Craig Heyward – giocatore di football americano statunitense
 Darrius Heyward-Bey – giocatore di football americano statunitense
 DuBose Heyward – scrittore e commediografo statunitense
 Jason Heyward – giocatore di baseball statunitense